Woodman ist der Familienname folgender Personen:

 Allan Woodman (1899–1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Britt Woodman (1920–2000), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Charles W. Woodman (1844–1898), US-amerikanischer Politiker
 Derek Woodman (* 1936), britischer Motorradrennfahrer
 Dorothy Woodman (1902–1970), britische politische Aktivistin
 Francesca Woodman (1958–1981), US-amerikanische Fotografin
 Frederick T. Woodman (1871–1949), US-amerikanischer Politiker

 Neal Woodman (* 1958), US-amerikanischer Mammaloge
 Pierre Woodman (* 1963), französischer Fotograf und Pornofilmregisseur
 Portia Woodman (* 1991), neuseeländische Rugbyspielerin
 Richard Woodman  (* 1944), britischer Schriftsteller
 Trevor Woodman (* 1976), englischer Rugby-Union-Spieler
 William Robert Woodman (1828–1891), englischer Arzt, Freimaurer, Rosenkreuzer und einer der Gründer des Hermetic Order of the Golden Dawn

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Woodman (Kalifornien), Ort im Mendocino County, Kalifornien
 Woodman (Kentucky), Ort im Pike County, Kentucky
 Woodman (New Hampshire), Ort im Carroll County, New Hampshire
 Woodman (West Virginia), Ort im Greenbrier County, West Virginia
 Woodman (Town), Dorf im Grant County, Wisconsin
 Woodman Terrace, Ort im Henrico County, Virginia

Siehe auch:

 Woodman Light